Novonyikolajevka – település Oroszországban, az Amuri területen
 Novonyikolajevka – település Oroszországban, Baskíria Miskinói járásában
 Novonyikolajevka – település Oroszországban, Baskíria Ziancsurinszki járásában
 Novonyikolajevka – település Oroszországban, Hakaszföldön